Als Satellitenzellen werden zwei verschiedene Arten von Zellen bezeichnet:

 eine bestimmte Art von Gliazellen (im Nervensystem); sie sind auch unter den Namen Mantelzellen oder Amphizyten bekannt.
 eine Art von Myoblasten, die eine beschränkte Regenerationsfähigkeit der Skelettmuskulatur ermöglichen.